Żurawie Bagna – użytek ekologiczny w województwie lubuskim, w gminie Brody
 Żurawie Bagna – użytek ekologiczny w województwie lubuskim, w gminie Bytnica

Zobacz też 
 Żurawie Bagno